Palästinalied («Песня Палестинская») — песня, написанная в начале XIII века немецким поэтом Вальтером фон дер Фогельвейде.

Palästinalied создана в период Пятого крестового похода (1217—1221). Самым ранним источником текста является средневековый манускрипт «», в которой находилось всего семь строф. Самым древним источником мелодии является Мюнстерский фрагмент (; XIV век).

Повествование в тексе песни ведётся от лица пилигрима, вступившего на Святую землю, и увидевшего своими «грешными глазами» страну, в которой некогда родился, жил и проповедовал Иисус Христос.

Текст 
«» имеет семь строф. Манесский кодекс (1304 год) содержит девять строф. Другие рукописи имеют всего 4 строф. Известно о 13 отдельных строфах. Также возможно, что 4-ая строфа моложе самой композиции.

Мелодия 
Мелодия Мюнстерского фрагмента (; XIV век) является самой древней. Она написана спустя столетие после смерти Вальтера .

Carmina Burana содержит одну строфу Palästinalied с невмами, что было недостаточно для реконструкции мелодии.

Современные каверы 
С ростом популярности средневекового рока, неофолка и других связанных с ними направлений в 1980-х и 1990-х годах, Palästinalied стала пользоваться популярностью. В нынешнее время песня является широко известной, благодаря выступлениям многих (особенно немецких) групп, среди которых:

 Ougenweide (альбом «All die Weil Ich Mag», 1974)
 Corvus Corax (альбом «Congregatio» 1991)
 Radio Tarifa (альбом «Rumba Argelina» 1993)
 Qntal (альбом «Qntal II» 1995)
 Estampie (альбом «Crusaders» 1996)
 In Extremo (альбом «Weckt die Toten!» 1998)
 Djembe (альбом «Хиты Средневековья» 1999)
 Mediaeval Baebes (альбом «Undrentide» 2000)
 Finisterra (альбомы «Kein Evoë» и «Kein Requiem» 2002)
 Unto Ashes (альбом «Cover You With Blood» 2003)
 Heimataerde (альбом «Gotteskrieger» 2005)
 Eisenfunk (альбом «Schmerzfrequenz» 2005)
 Omnia (альбом «PaganFolk» 2006)
 Luc Arbogast (альбом «Hortus Dei» 2006)
 In Extremo (альбом «Quid Pro Quo» 2016)

Palästinalied-Projekt — сборник из 20 каверов по Palästinalied.

Австрийский ансамбль музыки  записал реконструктивное исполнение Palästinalied.

Первая часть мелодии струнного квартета  взята из Palästinalied.

Примечания 

Музыка XIII века
Христианская музыка